Djankow ist der Familienname folgender Personen:

 Simeon Djankow (* 1970), bulgarischer Weltbank-Ökonom 
 Trajan Djankow (1976–2016), bulgarischer Fußballspieler